Window (finestra in lingua inglese), può riferirsi a:
La finestra (window), in informatica, è lo spazio visuale, di forma solitamente rettangolare, entro cui si svolge l'interazione tra utente e computer in alcuni sistemi operativi (detta anche interfaccia a finestre)
Window, album discografico di Christopher Cross
Window, album discografico dei The Microphones
Window, contromisura per confondere i radar usata dalla RAF durante la seconda guerra mondiale
Window, singolo di Joji del 2018